Рёнс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код  —  80415.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Гом по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга